Rochusberg ist der Name von:

 Törökvész (Rochusberg), Stadtteil von Budapest, Ungarn

 Rochusberg (Sauerland) (442 m), Berg im Sauerland bei Olpe im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Rochusberg (Spessart) (333 m), Berg im Spessart bei Geiselbach im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Svatého Rocha (Rochusberg) (256 m), Berg im Gayaer Hügelland bei Skoronice, Südmährische Region, Tschechien 
 Rochusberg (Rheinhessisches Hügelland) (245 m), Berg im Rheinhessischen Hügelland bei Bingen am Rhein im Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz